Dubut ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Claude Dubut (1687–1742), französischer Bildhauer und Stuckateur